Westenburger ist der Familienname folgender Personen:

 Carl-Heinz Westenburger (1924–2008), deutscher Maler, Grafiker, Denkmalpfleger und Naturschützer.
 Käthe Westenburger (1915–2003), Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus, siehe Käthe Limbach